Dawid Bakradze (1912-1977) – gruziński wojskowy 
 Dawid Bakradze (ur. 1972) – gruziński polityk